Eichkogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Eichkogel (kulle i Österrike, Wien), Wien Stadt, 
 Eichkogel (berg), Niederösterreich, Politischer Bezirk Mödling, 

Robotskapade Österrikeförgreningar